Monkevičius ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
 Monkevičiūtė (ledig)
 Monkevičienė (verheiratet)

Namensträger 

 Algirdas Monkevičius (* 1956), Pädagoge, Rektor, und Politiker, Bildungsminister
 Eduardas Jonas Monkevičius (* 1938), Richter, Professor und Agrarrechtler

Familienname
Litauischer Personenname